Соснин, Николай:
 Соснин, Николай Николаевич (1884—1962) — русский советский актёр. 
 Соснин, Николай Петрович (в монашестве Неофит; 1794—1868) — епископ РПЦ, архиепископ Пермский и Верхотурский.